Пасічнянська сільська рада — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Пасічнянська сільська рада — Хмельницька область, Старосинявський район
 Пасічнянська сільська рада — Хмельницька область, Ярмолинецький район